Олексі́й Олекса́ндрович Давиде́нко (  — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1993 року в місті Павлоград Дніпропетровської області. 2008 року закінчив 9 класів павлоградської ЗОШ № 19, 2011-го — Західно-Донбаський професійний ліцей, здобув спеціальність «верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням». Проживав у місті Павлоград.

У часі війни — солдат, санітар-стрілець штурмової роти, 46-й окремий батальйон «Донбас Україна».

24 листопада 2015 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Кримське Новоайдарського району.

27 листопада 2015-го похований в Павлограді на міському кладовищі.

Без Олексія лишилась мама.

Вшанування 
 22 січня 2016 року в Західно-Донбаському професійному ліцеї відкрито меморіальну дошку Олексію Давиденку.

Джерела 
 Український Меморіал
 Книга пам'яті 

Уродженці Павлограда
Військовики 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади
Поховані в Новоайдарському районі
Поховані в Павлограді